Финал Кубка африканских наций 1990 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 1990, который состоялся 16 марта между сборными Алжира и Нигерии. Матч проходил на стадионе «5 июля 1962 года», в Алжире. Победителем матча со счётом 1-0 стали хозяева турнира, которые в первый раз стали обладателем этого турнира.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1990 году
Март 1990 года
События 16 марта
Международные соревнования по футболу в Алжире
Международные спортивные соревнования в Алжире (Алжир)
Спорт в Алжире в 1990 году
Матчи сборной Алжира по футболу
Матчи сборной Нигерии по футболу
1990-е годы в Нигерии